L'A2 Basket League 2017-2018 è stata la 57ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 32ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Playoffs

Playout

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
A2 Basket League 2017-2018